JL poate fi:

 Japan Airlines, codul IATA al acestei companii aeriene
 Guvernoratul Mount Lebanon, diviziune administrativă în Liban, codul ISO 3166-2:LB
 JL-2, rachetă balistică chineză cu lansare de pe submarin

Legături externe 
  „JL” la acronymfinder.com